Peter Johansson kan avse flera personer:

 Peter Johansson (boxare) (född 1958), svensk boxare
 Peter Johansson (historiker) (född 1963), historiker och författare
 Peter Johansson (kristen artist) (född 1963), sångare, konsertarrangör
 Peter Johansson (konstnär) (född 1964), svensk konstnär
 Peter Johansson (konståkare) (född 1967), svensk konståkare
 Peter Johansson (musikproducent) (född 1969), svensk musikproducent och låtskrivare
 Peter Johansson (kock) (född 1970), svensk kock och restaurangägare
 Peter Johansson (handbollstränare) (född 1973), svensk handbollstränare och tidigare handbollsspelare
 Peter Johansson (artist), född 1977
 Peter H. Johansson (journalist), svensk journalist och författare
 Peter Johansson (politiker), född 1988
 Peter Johansson (friidrottare), sprinter

Se även
Petrus Johannis